Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1947 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 8 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 19 марта 1947 года, а финальная игра прошла 25 марта в Нью-Йорке. В рамках турнира было сыграно 10 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе и матч за третье место в турнире.

В чемпионате 1947 года команда колледжа Святого Креста, под руководством тренера Элвина Джулиана, одержала победу над университетом Оклахомы со счётом 58:47. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист колледжа Святого Креста Джордж Кафтан.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1947 года:

Региональные игры 

 Восточный регион, Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (20 и 22 марта)
 Западный регион, Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (19 и 22 марта)

Финал 

 Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (25 марта)

Команды

Турнирная сетка

Матч за региональное третье место

Ссылки 
 1947 NCAA Tournament

Сезоны студенческого баскетбола в США
1947 год в баскетболе